Nava kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nava, Coahuila, ort, 
 Nava (kommun), Coahuila,

Spanien 

 Nava (kommun i Spanien, Andalusien), Provincia de Huelva, 
 Nava (kommun i Spanien, Asturien), Province of Asturias,

Uzbekistan 

 Navoi, huvudort i provinsen Navoi, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar